

Épreuves

Calendrier / Résultats 

Résultats détaillés sur :  juwra.com : résultats détaillés 2003

Équipes et pilotes

Classements

Système de points en vigueur

Classement constructeurs

Classement pilotes 

Avant le dernier rallye de la saison en Grande-Bretagne, quatre pilotes peuvent encore être titrés:
 Richard Burns qui déclare forfait avant le départ. On apprendra un peu plus tard qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau.
 Carlos Sainz qui sera victime d'une sortie de route, provoquée par un début d'incendie dans sa voiture.
 Sébastien Loeb qui termine second du rallye et échoue à 1 point du titre, pour sa première saison complète en championnat du monde.
 Petter Solberg qui remporte le rallye de Grande-Bretagne et le titre de champion du monde

Citroën demande à Loeb de ne pas prendre de risque lors de ce dernier rallye pour assurer le titre de champion des constructeurs, ce qui permet à Petter Solberg de remporter le titre pilotes.

JWRC

PWRC

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Fédération internationale de l'automobile
 Compétition automobile 
 Rallye
 Liste alphabétique des pilotes de rallye

Liens externes 
 FIA World Rally Championship 2003 avec RallyBase
 : Classement complet 2003
 saison 2003 sur ewrc-results.com

Championnat du monde des rallyes
Rallye